Alain Pennec ( - ), musicien français
 Daniel Pennec ( - ), personnalité politique française
 Pierre Pennec ( - ), navigateur français

Voir aussi